Craterus (Grieks: Κράτερος / Krateros) was de naam van enkele vooraanstaande figuren uit de geschiedenis van het oude Macedonië. De naam kan betrekking hebben op:
 Craterus van Macedonië, gunsteling en moordenaar van koning Archelaüs I van Macedonië en gedurende korte tijd (399 v.Chr.) zijn opvolger 
 Craterus (diadoch) (± 370 - 321 v.Chr.), hoge officier en diadoch van Alexander III de Grote
 Craterus (Korinthe) (321 - ± 255 v.Chr.), zoon van Craterus de diadoch, onderkoning van Korinthe